Franciaország
Normanville, település Eure megyében
Normanville, település Seine-Maritime megyében